Bradyville steht für: 

 Bradyville (Tennessee), Ortschaft im Cannon County, Tennessee, USA 
 Bradyville (West Virginia), Ortschaft im Lincoln County, West Virginia, USA  

Siehe auch:

 Bradysville, Ortschaft im Adams County, Ohio, USA